Кири может означать:

 Кири (река) — река в Албании.
 Кири — село в Шаройском районе Чечни.
  — село в Албании.
 Кири — японский эскадренный миноносец времён Второй Мировой войны типа «Мацу».
 Кири Те Канава (род. 1944) — оперная певица (лирическое сопрано).